Albert Émile Clément Dubosq, né le  et mort le , est un scénographe belge.

Il est l'un des scénographes les plus prolifiques de la Belle Époque. Entre 1890 et 1925, Dubosq a décoré 446 représentations théâtrales de pratiquement tous les types possibles : ballet, cirque, (mélo)drame, opéra, opérette, pantomime, revue et vaudeville.

Dubosq est par ailleurs l'un des rares peintres scéniques de sa génération à avoir laissé un échantillon substantiel de son art, à savoir vingt-et-un ensembles quasiment complets, comprenant la plus grande collection de décors historiques d’Europe, les centaines de décors de la « collection Dubosq » ont survécu au Schouwburg de Courtrai depuis 1920.

Biographie

Récompenses et distinctions

Bibliographie 
thumb| Une scène de la revue Bruxelles sans gêne de Malpertuis et Hannon (Théâtre de l'Alcazar, Bruxelles, 1894), montrant le Ballet des pierres précieuses. La mise en scène d'Albert Dubosq représente « La place de Brouckère, vue du Café Métropole ». Photographie de Georges Dupont-Émera conservée à la KBR, Bruxelles.
 Anonyme, Un Bruxellois par jour : Albert Dubosq, Le petit bleu du matin, .
 Anonyme, Albert Dubosq, Le carnet mondain, 14–20 août 1902. 
 Réimpression dans Le Carillon, .
 Anonyme, Albert Dubosq, Théâtre et musique 1/3 (1906), 70-71.
 Louis Dumont-Wilden, George Garnir et Leon Souguenet, Albert Dubosq, décorateur, Pourquoi Pas ?, .
 Griet Blanckaert, De glansproblematiek bij de vroeg-20ste-eeuwse theaterdecors van Albert Dubosq uit de verzameling van de Kortrijkse Stadschouwburg, in: Glans in de conservatie-restauratie / Lustre et brillance en conservation-restauration, ed. Marjan Buyle (Brussels: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2014), pp. 59–67.
 Anne-Sophie Braconnier, Les décors et la mise en scène à l'époque des créations wagnériennes, in: La Monnaie wagnérienne, ed. Manuel Couvreur (Brussels: ULB, 1998), pp. 118–151.
 Bruno Forment, De historische repertoiredecors in de Kortrijkse Stadsschouwburg (1914-20), Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Handelingen 74 (2009), 47-104. Open access
 Bruno Forment, In kleur en op ware grootte: de operadecors van Albert Dubosq, in Opera: achter de schermen van de emotie, ed. Francis Maes and Piet De Volder (Leuven: LannooCampus, 2011), 228-249.
 Bruno Forment, De zwanenzang van een illusie: de historische decors van de Kortrijkse Schouwburg, STEPP - Magazine voor de producerende, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector 1/3 (2012), 26-28. Open access
 Bruno Forment, Staging Verdi in the provinces: the Aida scenery of Albert Dubosq, in: Staging Verdi and Wagner, ed. Naomi Matsumoto (Turnhout: Brepols, 2015), 263-286.
 Bruno Forment, Zwanenzang van een illusie: de historische toneeldecors van de Schouwburg Kortrijk (Kortrijk: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk, 2015). 
 Paul Piron, Dubosq, Albert, in: Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des  et  siècles, ed. Nicolas Poncelet (Ohain-Lasne: Art in Belgium, 2003), I, 518.
 Annelies Vandenhaute, Onderzoek van de relatie tussen de schadeverschijnselen en de gebruikte materialen bij een vroeg-20ste-eeuws theaterdecor door Albert Dubosq uit de collectie van de Stadsschouwburg te Kortrijk (MA thesis, Artesis Hogeschool, 2012).
 Nadia Wilting, Preventieve conservering van de historische theaterdecors van de Schouwburg Kortrijk. Case-study: het Palais romain (1913) van Albert Dubosq (MA thesis, Artesis Hogeschool, 2013).

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Scénographe français
Naissance en janvier 1863
Naissance à Paris
Décès en novembre 1940
Décès à Lyon
Décès à 77 ans
Scénographe belge